Утенское районное самоуправление (, до 1995 — Уте́нский райо́н) — муниципальное образование в Утенском уезде на северо-востоке Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Утенскому району были присоединены части территорий упразднённых Дусетского и Швенчёнельского районов.

Население

Населённые пункты 
В районе:
 1 город — Утена;
 8 местечек — Даугайляй, Куктишкес, Лелюнай, Салдутишкис, Судейкяй, Таурагнай, Ужпаляй и Вижуонос;
 592 деревни.

Численность населения (2001):
 Утена — 33 860
 Ужпаляй — 877
 Таурагнай — 602
 Вижуонос — 581
 Анталге — 564
 Куктишкес — 485
 Лелюнай — 483
 Судейкяй — 407
 Аткочишкес — 393
 Салдутишкис — 389

Староства 
В районе 10 староств:
 Даугайляйское (; Даугайляй)
 Куктишкское (; Куктишкес)
 Лелюнское (; Лелюнай)
 Салдутишкское (; Салдутишкис)
 Судейкяйское (; Судейкяй)
 Таурагнское (; Таурагнай)
 Утенское (; Утена)
 Утенское городское (; Утена)
 Ужпаляйское (; Ужпаляй)
 Вижуонское (; Вижуонос)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Утенский район